

Patronyme 

 Alberto Cerri (1996-), un footballeur italien ;
 Carlo Cerri (1610-1690), un footballeur italien ;
 Franco Cerri (1926-2021), guitariste et contrebassiste italien.

Prénom 
 
Patronyme italien